Фернандо-де-Пеняльвер () — муниципалитет в составе венесуэльского штата Ансоатеги. Административный центр — город Пуэрто-Пириту. Муниципалитет назван в честь борца за независимость Венесуэлы , который в 1824-1827 годах был губернатором провинции Карабобо.

Административное деление 
Муниципалитет делится на 3 прихода:
 Пуэрто-Пириту
 Сан-Мигель
 Сукре

Примечания 

Муниципалитеты Ансоатеги